Všetaty (powiat Mielnik)
 Všetaty (powiat Rakovník)
 Všetaty (stacja kolejowa)

Zobacz też